Imię i nazwisko Rudolf Bauer nosili lub noszą m.in.:
 Rudolf Bauer (1879-1932) – węgierski lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Alexander Georg Rudolf Bauer (1889-1953) – niemiecki malarz
 Rudolf Bauer – słowacki polityk